Bollnäs kan syfta på:

 Bollnäs kommun – en kommun i Gävleborgs län 1971–
 Bollnäs – en tätort i Hälsingland och centralort i Bollnäs kommun
 Bollnäs köping – en tidigare administrativ köping i Gävleborgs län 1906–1941
 Bollnäs stad – en tidigare administrativ stad i Gävleborgs län 1942–1970
 Bollnäs socken – en socken i Hälsingland
 Bollnäs landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1958
 Bollnäs församling –  en församling i Bollnäs pastorat i Hälsinglands södra kontrakt i Uppsala stift
 Bollnäs kyrka – en kyrkobyggnad i Bollnäs
 Bollnäs distrikt – ett distrikt i Bollnäs kommun och Gävleborgs län 2016–

Bollnäs GoIF, idrottsförening i Sverige